Miejscowości w Szwecji:
 Tuna (gmina Landskrona)
 Tuna (gmina Södertälje)
 Tuna (gmina Vimmerby)

Osoby:
 Altuna Sejdiu, ps. Tuna - północnomacedońska piosenkarka